

Geografia 
 Cappelletta (Kapelica) – frazione di Albona (Regione istriana, Croazia)
 Cappelletta – frazione di Borgo Priolo in provincia di Pavia
 Cappelletta – frazione di Borgo Virgilio in provincia di Mantova
 Cappelletta – frazione di Noale nella città metropolitana di Venezia

Luoghi di culto 
 Cappelletta del Duca – oratorio votivo a Medolla
 Cappelletta di Legino – cappella sita a Savona

Pagine correlate 
 Cappella 
 Cappelletti (disambigua)
 Cappelletto